Ла Мисион има више значења:

 Ла Мисион (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Мисион (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мисион, Кампо Туристико (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мисион (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мисион (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мисион (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мисион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мисион, Басоријачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мисион (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Ла Мисион (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мисион (Ла Мисион, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мисион, Лос Питуфос (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мисион (Санта Ана Тавела), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мисион (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мисион (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мисион (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мисион (Акончи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион, Вињедос Гвадалупе (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион, Лас Игерас (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион, Ектор Г. Лопез (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисион (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мисион (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мисион (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мисион, Ел Ринкон дел Чиле (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мисион, Хосе Кеведо Рамирез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мисион (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мисион (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мисион (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику